Kleinau steht für:

 Kleinau, Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Kleinau (Gemeinde Reichenau), Ortsteil von Reichenau an der Rax Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Kleinau ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Kleinau (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Elke Kleinau (* 1954), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hermann Kleinau (1902–1978), deutscher Jurist und Archivar
 Johann Friedrich Samuel Kleinau (* 1811), deutscher Ingenieur und Baumeister
 Jörg Kleinau (* 1954), deutscher Schauspieler
 Julius Kleinau (1849–1907), deutscher Baubeamter
 Regine Kleinau (* 1946), deutsche Leichtathletin
 Robert Kleinau (1846–1921), deutscher Architekt und Baubeamter
 Walther Kleinau (1886–1958), deutscher Magistratsoberbaurat
 Wilhelm Kleinau (1896–1939), deutscher Offizier und Regimentskommandeur, einer der ersten gefallenen deutschen Offiziere des Zweiten Weltkriegs
 Willy A. Kleinau (1907–1957), deutscher Schauspieler und Regisseur